Palazzasso ima više značenja:
 Palazzasso, Asti
 Palazzasso, Cuneo